Porttikoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Portfossen, fors, 
 Porttikoski (fors, lat 68,45, long 26,57), Lappland, 
 Porttikoski (fors, lat 67,30, long 26,70), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar